Aietes (ook Aëtes) (Oudgrieks Αἰήτης) was de zoon van Helios en Perseis (of Perse), de godin van de manen, alsook broer van Pasiphaë en Circe en vader van Medea, Chalciope en  Absyrtus.

Aietes was koning van Korinthe en later van Colchis, waarheen hij volgens de Korinthische sage geëmigreerd zou zijn. Hij was in het bezit van het Gulden vlies dat Jason en de Argonauten wilden bemachtigen.

Stamboom 

Argonautensage
Koning van Korinthe